Wolpers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wolpers (1875–1962), deutscher Notar und Präsident der Reichsnotarkammer 1934–1945
 Carlheinrich Wolpers (1906–2003), deutscher Mediziner
 Eduard Wolpers (1900–1976), deutscher Fußballspieler
 Georg Wolpers (1865–1948), deutscher Priester, Historiker und Heimatforscher
 Godehard Wolpers (* 1967), deutscher Fernsehproduzent
 Theodor Wolpers (1925–2022), deutscher Literaturwissenschaftler und Anglist